Alby (Botkyrka) — subúrbio do município de Botkyrka, Suécia
Alby (Öland) — vila da ilha de Öland, Suécia
 Alby with Thwaite — paróquia civil do condado de Norfolk, Inglaterra
Alby (Ånge) — vila da cidade de Ånge, Suécia

Desambiguações de topônimos